Mile-a-Minute Monty – film del 1915 diretto da Leon Searle
 Mile-a-Minute Monty – film del 1916 diretto da Leon Searle